Zaza bezeichnet:

 Zaza, eine Volksgruppe in Ostanatolien, 
 Zaza-Sprache, die Sprache dieser Volksgruppe, 
 Zazà, Oper in vier Akten von Ruggero Leoncavallo

Zaza ist der Familienname folgender Personen:

 Hend Zaza (* 2009), syrische Tischtennisspielerin
 Karim Zaza (* 1975), dänisch-marokkaninscher Fußballspieler
 Michele Zaza (* 1948), italienischer Fotograf
 Neil Zaza, US-amerikanischer Musiker
 Salsita Zaza (als Beiname; * 1980), mexikanischer Fußballspieler, siehe Carlos Salcido
 Simone Zaza (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Wellington Zaza (* 1995), liberianischer Hürdenläufer 

Zaza ist der Künstlername von

 Güney Artak, Kampfname Zaza, Beiname Schlachter (* 1988), deutscher Kickboxer

Zaza ist ein Spitzname von

 Elisabeth Lacoin, einer Jugendfreundin von Simone de Beauvoir

ZaZa ist der Name von:

 Sasa Patschulia (in englischer Umschrift Zaza Pachulia; * 1984), georgischer Basketballspieler
 ZaZa (* 1951), eigentlich Peter La Bonté, deutscher Popsänger 
 Zaza Urušadze (1965–2019), georgischer Regisseur